La nazionale di pallavolo femminile dell'Inghilterra è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Inghilterra ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Inghilterra.

Risultati

Campionato europeo

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo